Korsukéwitz ist der Name von

 Luisa Korsukéwitz, Filmproduzentin
 Geburtsname von Susanne Zantop (1945–2001), deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin und Germanistin